Augusto Chapdelaine – missionario francese
 Kaela Chapdelaine – ex cestista canadese
 Ovila Chapdelaine, noto come Jack Delaney – pugile canadese
 Michael Chapdelaine – chitarrista e insegnante statunitense

Pagine correlate
 Maria Chapdelaine